De Duitse naam voor de Duivelsberg (Gelderland) in de Nederlandse provincie Gelderland
 Huis Wylerberg, een villa gelegen op deze heuvel